ICC har flere betydninger:

 Den Internationale Straffedomstol – International Criminal Court – domstol for krigsforbrydelser.
 International Color Consortium – sammenslutning for standardisering af farver.
 International Coaching Council – en non-profit medlemsorganisation for coaches.
 Inuit Circumpolar Council – Inuit Cirkumpolare Råd – ikke-statslig organisation af Inuit i det arktiske område.
 International Chamber of Commerce, på dansk Det Internationale Handelskammer
 Integrated Circuit Card identifier - også kendt som simkort nummer.
 Internationales Congress Centrum Berlin (ICC Berlin) – kongresscenter i Berlin, Tyskland